Sawin bezeichnet:

 Sawin (Powiat Chełmski), polnischer Ort im Powiat Chełmski

Sawin () ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Iwanowitsch Sawin (1920–2016), russisch-sowjetischer Informatiker
 Gennadi Iwanowitsch Sawin (* 1948), russisch-sowjetischer Automatisierungstechniker
 Guri Nikolajewitsch Sawin (1907–1975), sowjetischer Ingenieurwissenschaftler
 Iwan Anatoljewitsch Sawin (* 1981), russischer Eishockeyspieler
 Jewgeni Leonidowitsch Sawin (* 1984), russischer Fußballspieler
 Nikolaj Nikolajewitsch Sawin (* 1976), weißrussischer Ringer
 Pjotr Nikolajewitsch Sawin (1906–1981), sowjetischer Schauspieler
 Waleri Sawin (* 1951), sowjetischer Skispringer
 Wassili Sawin (* 1967), sowjetischer Nordischer Kombinierer
Will Sawin, US-amerikanischer Mathematiker
 Witali Sawin (* 1966), kasachischer Sprinter

Siehe auch:

 Savin